Трепча може да се отнася за:

 Трепча, миннообогатителен комплекс в Северно Косово.
 Трепча, село в община Андриевица, Черна гора.